Initiatief (handeling), voorstel of handeling waarmee iets in gang wordt gezet
Initiatief (rollenspel), term die in rollenspellen gebruikt wordt
Initiatief (tijdschrift), Vlaams literair tijdschrift
Initiatiefwet, wet die niet door de regering maar door het parlement is ontworpen